Per Žukov () si può intendere:
 Georgij Konstantinovič Žukov (1896-1974) – generale e politico sovietico
 Georgij Sergeevič Žukov (1903-?) – generale sovietico della NKVD
 Iryna Žukova – pallavolista ucraina
 2132 Zhukov – asteroide
 USS Zhukov (NCC-26136) – nave da guerra
 Žukov – capoluogo del Žukovskij rajon

Pagine correlate 
 Žukovskij
 Šuchov